Malsch (okrug Karlsruhe), grad u Njemačkoj u okrugu Karlsruhe
 Malsch (kod Wieslocha), grad u Njemačkoj kod Wieslocha